Industry (industria en inglés) puede referirse a:
 Industry (California), ciudad en el condado de Los Ángeles, estado estadounidense de California.
 Industry (Maine), pueblo en el condado de Franklin, estado estadounidense de Maine. 
 Industry (Pensilvania), borough en el condado de Beaver, estado estadounidense de Pensilvania.
 Industry (Texas), ciudad en el condado de Austin, estado estadounidense de Texas.